Ю́рий (по паспорту Гео́ргий) Константи́нович Ефре́мов (1 мая 1913, Москва — 23 сентября 1999, там же) — советский и российский физикогеограф, поэт. Член Союза писателей РСФСР (с 1967). Почётный член Географического общества АН СССР (1981) и Всероссийского общества охраны природы. Автор около 300 научных и 100 научно-популярных работ, а также двух сборников стихов. По его предложению названы многие улицы Москвы и географические объекты на Южном Сахалине и Курильских островах.

Биография 
Родился в Москве. В 1930—1931 — ученик слесаря в Западной Сибири.

В 1931—1934 — студент Омского сельскохозяйственного института и Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

В 1934—1935 — на туристской работе в Красной Поляне, на Западном Кавказе, был экскурсоводом в Кавказском заповеднике, занимался природоохранной пропагандой.

В 1939 окончил географический факультет МГУ, после чего остался на кафедре. В 1939—1943 — старший преподаватель географического факультета МГУ.

В 1943—1949 — в Красной (Советской) Армии. В период Великой Отечественной войны занимался военно-географическим обеспечением действующих фронтов. После демобилизации вернулся в МГУ на преподавательскую работу.

В 1949—1980 — инициатор, участник создания и первый директор Музея землеведения МГУ.

В 1955—1965 — учёный секретарь Московского филиала Географического общества СССР.

Проводил исследования на Кавказе. Организатор Копетдагской комплексной экспедиции МГУ (1942), участник экспедиции и организатор топографических работ на Сахалине и Курильских островах (1946—1947). Посетил много зарубежных стран.

Участвовал в работе Комиссии по наименованию улиц г. Москвы, редактор сборников «Имена московских улиц» и автор обзорно-мемуарной книги «Московских улиц имена» (издана в 2006).

Научный вклад 
В числе оригинальных научных концепций Ефремова: понятие о ландшафтной сфере Земли, о социосфере и биосоциальном человечестве, о теории природопользования.

Многие идеи Ефремова внедрены в методику географических исследований и характеристик, в государственную картографию, в природоохранное законодательство. В 1960 году Ефремов был одним из авторов проекта закона об охране природы в РСФСР.

Память 
В начале 1990 года на заседании Учёного совета Сочинского отделения Русского Географического общества было принято решение присвоить безымянному пику высотой 3114,5 м, расположенному в Гагрском хребте, в 2,5 км от высшей точки этого хребта Агепсты, имя Юрия Константиновича Ефремова.

В августе 1990 года известный учёный-лимнолог Юрий Васильевич Ефремов проводил научную экспедицию по изучению Имеретинских озёр в междуречье Большой и Малой Лабы. Было обследовано большое количество озёр, а двум из них, расположенным недалеко друг от друга, присвоены имена Юрия Константиновича Ефремова и его жены Натальи Алексеевны Лебедевой, которая внесла большой вклад в изучение геологического строения Кавказа.

По завещанию Ю. К. Ефремова его прах был захоронен на горе Монашка (Адлерский район города Сочи), откуда открывается один из лучших видов Красной Поляны.

Сочинения 
 Курильское ожерелье. — Детгиз, М., 1951, 1953, 1962. 224 с. Научно-художественные очерки о Курило-Сахалинской экспедиции 1946 г. Характеристика природы Курил сквозь призму личных впечатлений автора.
 Kurilu Salu Virkne. — Рига, 1954. То же, в пер. на латышский язык.
 Naszyinik Kurilski. — Варшава, 1954. То же, в пер. на польский язык Ю. Малиняка
 Im Lande der Volkane. — Берлин, 1953/ То же, в пер. на немецкий язык.
 Остров вечного лета (Путешествие по Цейлону). — Географгиз, М., 1959, 160 с. Научно-художественные очерки о путешествии на Цейлон в 1958 году Комплексный очерк Цейлона с учетом новейшей литературы и личных впечатлений автора.
 Insel des ewigen Sommer. — Лейпциг, 1960, 266 с. Перевод предыдущей книги на немецкий язык.
 Природа нашей Родины. Альбом. — Географгиз, М., 1955, 208 с. Вводные статьи и обработка текста Ю. К. Ефремова. Составление в соавторстве с Г. А. Аветисяном, Н. Е. Диком, Н. П. Ермаковым и Б. В. Юсовым.
 Views of the USSR. — Изд-во лит-ры на иностр. языках, М., 1957, 272 с. Перевод предыдущей книги на англ. язык.
 Тропами горного Черноморья. — Географгиз, М., 1963, 405 с. Научно-художественные очерки гор Западного Кавказа с большим историко-краеведческим, физико-географическим и природоохранительным материалом. Книга переиздавалась в 2008 году в Краснодаре.
 Над Красной Поляной. — Третье издание книги «Тропами горного Черноморья», изданное в 2014 году.
 Дальний Восток. Фотоальбом. — «Наша Родина», географическая серия, изд. «Мысль», М., 1964, 120 с. Вводные статьи и составление альбома
 Озеро Рица. Альбом открыток. — М., Изогиз, 1955. Вступительный текст к альбому
 Природа моей страны. — М.: Мысль, 1985. — 350 с., илл., карт. «Ландшафтный портрет именно моей страны» — так сам Ю. К. Ефремов сформулировал жанр этого капитального труда.
 Скульптор Степан Эрьзя. Мордовский самородок. — Саранск, изд-во Мордовского университета, 2016. — 292 с., илл. (Воспоминания о знакомстве с Эрьзей после его возвращения на родину в 1950 г.)
 Тропами горного Черноморья. — Красная Поляна: Краснодарское региональное отделение РГО, 2019. - 416 с. (Четвертое издание книги, тираж 1000 экз.)

Литература 
 Шестидесятилетие Ю. К. Ефремова // Жизнь Земли. — 1974. — № 10 — С. 120—122.
  (в пер.)

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый Ю. К. Ефремову
 О Ю. К. Ефремове на сайте kulichki.com

Персоналии по алфавиту
Географы СССР
Географы России
Выпускники географического факультета МГУ
Преподаватели географического факультета МГУ
Члены Союза писателей СССР
Краеведы Москвы
Краеведы Сочи